Hunter Cove ist der Name dreier Buchten in den Vereinigten Staaten:

 Hunter Cove (Alaska), eine Bucht im Hoonah-Angoon Census Area, im US-Bundesstaat Alaska
 Hunter Cove (Maine), eine Bucht im Franklin County, im US-Bundesstaat Maine
 Hunter Cove (Oregon), eine Bucht im Curry County, im US-Bundesstaat Oregon